La Casa de la Vila és una obra del municipi de Begues (Baix Llobregat) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb planta baixa i dos pisos. Les façanes estan obertes als quatre costats i presenta tres crugies per planta. És de composició simètrica a partir dels buits de la planta baixa. Presenta una interessant ornamentació a la façana principal, amb elements neogòtics, una obertura balconera i barbacana de ferro forjat en filigrana i aplacat ceràmic de colors molt vistosos a manera de sanefes entre les diferents plantes. Corona l'edifici un timpà triangular ornat, sanefa, motllures i cornisa amb barbacana de fusta. La coberta és a dues vessants. Fusteria de fusta. A ambdós costats de la façana principal hi ha una tanca de paredat antic i reixes de ferro forjat.

Referències 

Patrimoni monumental de Begues
Cases consistorials del Baix Llobregat
Edificis de Begues
Edificis eclèctics del Baix Llobregat